Abbau Zimmermann ist ein früherer Name folgender Orte:

 Siejnik (Olecko) (Elisenhöhe), Stadtteil und Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Semjonowo (Kaliningrad) (Fuchsberg, Marienhagen), Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland